GCC est le sigle qui peut désigner : 
 Gulf Cooperation Council (en anglais, Gulf Cooperation Council ou GCC, en français, Conseil de coopération du Golfe). Conseil de coopération des États arabes du Golfe (arabe : مجلس التعاون لدول الخليج العربية), ou Conseil de coopération du Golfe (CCG ; arabe :مجلس التعاون الخليج العربي , est une organisation régionale regroupant six monarchies arabes et musulmanes du golfe Persique : l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar. 
 GCC Ghjuventu Clandestina Corsa (Jeunesse Clandestine Corse). Mouvement clandestin se revendiquant héritier du FLNC, apparut à l'été 2022 dans le prolongement de la révolte qui fait suite à l'assassinat de Yvan Colonna. Le mouvement revendique la lutte armée dans un communiqué envoyé à Corse Matin le 7 février 2023 :   «Nous marchons sur les traces du FLNC, mouvement qui aujourd’hui, semble se détacher de la lutte, alors c’est à nous, la jeunesse corse, de la reprendre afin de faire front à l’Etat français et à son mépris. ..." 
 GNU Compiler Collection, un ensemble de compilateurs libres, entre autres pour les langages C et C++ (le compilateur C s'appelle gcc) ;
 Gene Codes Corporation, une compagnie de logiciels de bio-informatique ;
 Garde côtière canadienne ;
 General Computer Corporation, une entreprise de jeu vidéo ;

GCC est un codon, qui code l'alanine, selon le code génétique.